Национальная служба разведки (НСР) — название спецслужбы ряда стран.
 Национальная служба разведки (Албания)
 Национальная служба разведки (Болгария)
 Национальная служба разведки (Греция)
 Национальная служба разведки (Кения)
 Национальная служба разведки (Перу)
 Национальная служба разведки (Республика Корея)
 Национальная служба разведки (ЮАР)

См. также